Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jörn Renzenbrink e Markus Zoecke che hanno battuto in finale Paul Kilderry e Nuno Marques 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)
 David Adams /  Byron Black (semifinali)

 Kent Kinnear /  David Prinosil (primo turno)
 Donald Johnson /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1995
ATP Tour 1995